Hang Seng est l'indice boursier de la bourse de Hong-Kong.
Hang Seng Bank est la deuxième plus grande banque de Hong Kong.
Hang Seng Bank Tower est un gratte-ciel de 203 mètres construit en 1998 à Shanghai en Chine.